* Krawiec –  rzemieślnik, zajmujący się szyciem

Osoby o nazwisku Krawiec 
 Benedykt Krawiec pseud. „Cetera”, „Gruby”, „Rzeźnik” (1901-1971) – działacz komunistyczny, oficer UB
 Dariusz Jacek Krawiec (ur. 1967) – polski ekonomista, w latach 2008-2015 był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym koncernu PKN Orlen
 Georgia Krawiec (ur. 1972) – współczesna artystka i fotograf, tworząca w nurcie fotografii kreacyjnej
 Hanna Ograbisz Krawiec (ur. 1958) – polska rzeźbiarka
 Henryk Krawiec (ur. 1956) – polski regionalista zajmujący się dziejami Lubelszczyzny
 Jan Grzegorz Krawiec (1909-1940) – podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Joachim Krawiec (ur. 1941) – polski piłkarz grający na pozycji obrońcy, trener. Wieloletni zawodnik Odry Opole
 Justyna Krawiec (ur. 1988) – polska poetka
 Krzysztof Krawiec (ur. 1970) – polski inżynier informatyk, profesor nauk technicznych
 Lucjan Krawiec (1906-1986) – polski historyk, badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego
 Ludmiła Krawiec (1923-2015) – radziecka sanitariuszka, Bohater Związku Radzieckiego (1945)
 Monika Krawiec (ur. 1984) – polska koszykarka grająca na pozycji rzucającego obrońcy
 Tadeusz Krawiec (ur. 1974) – polski piłkarz i trener piłkarski
 Stanisław Łoza (1573-1639) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy łucki

Zobacz też 
 Krawiec z Panamy